470 км, 470-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 470 км — пост, Московская железная дорога (Курская область). Код 208127.
 470 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 494711.
 470 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683776.

Примечания